Agatea är ett släkte av violväxter. Agatea ingår i familjen violväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Violväxter
Agatea